Gunung Sugih (Balik Bukit), een bestuurslaag in Indonesië
Gunung Sugih (Batu Brak), een bestuurslaag in Indonesië
Gunung Sugih (Salem), een bestuurslaag in Indonesië
Gunung Sugih (Semendawai Suku III), een bestuurslaag in Indonesië